Апостольский нунций в Республике Южный Судан — дипломатический представитель Святого Престола в Южном Судане. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Южном Судане была учреждена на постоянной основе 1 мая 2013 года.

В настоящее время Апостольским нунцием в Южном Судане является архиепископ Хубертус Матеус Мария ван Меген, назначенный Папой Франциском 19 марта 2019 года.

История 
22 февраля 2013 года, Святой Престол и Республика Южный Судан, приняли решение, по общему согласию, об установлении дипломатических отношений между ними, на уровне апостольской нунциатуры со стороны Святого Престола и посольства со стороны Республики Южный Судан. 

Апостольская нунциатура в Южном Судане была учреждена 1 мая 2013 года, буллой «Quo firmiores» Папы Франциска. Однако апостольский нунций не имеет официальной резиденции в Южном Судане, в его столице Джубе и является апостольским нунцием по совместительству, эпизодически навещая страну. Резиденцией апостольского нунция в Южном Судане является Найроби — столица Кении.

Апостольские нунции в Южном Судане 
 Чарльз Дэниэл Бэлво, титулярный архиепископ Кастелло — (21 декабря 2013 — 21 сентября 2018 — назначен апостольским нунцием в Чехии);
 Хубертус Матеус Мария ван Меген, титулярный архиепископ Новалицианы — (19 марта 2019 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Южном Судане.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Южном Судане на gcatholic.org;
 Булла Quo firmiores, AAS 106 (2014), p. 63.

Примечания 

Южный Судан

Католицизм в Южном Судане